Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Пешке вирішила не брати участі. Среботнік грала в парі з Каролін Гарсія, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Саня Мірза.
Тімеа Бабош і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Хінгіс і Мірза з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд